Firuzkuh (gúrides), capital de la dinastia gúrida a l'Afganistan
 Firuzkuh (Iran), ciutat de l'Iran a la província de Teheran

Bibliografia 
 Bernard Hourcade, "Firuzkuh" a Encyclopaedia Iranica